Blue Night – album di Art Blakey del 1985
 Blue Night – album dei Michael Learns to Rock del 2000
 B.L.U.E. Nights – album dei Bruford Levin Upper Extremities del 2000